Niemcy:
 Merzhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Merzhausen – dzielnica Usingen